Jawnutowicze, Jewnutowicze (starorus. Яўнуцевіч) – polski ród kniaziowski (książęcy), pochodzenia wielkolitewskiego, a wywodzący się od wielkiego księcia Jawnuty. 

Byli gałęzią dynastii Giedyminowiczów, a zarazem wywodzą się od nich trzy rodziny książęce; Zasławscy, Mścisławscy oraz Stepańscy. 

Juliusz Ostrowski przypisuje im herb o nazwie Jawnucia.

Historia 
Pochodzący z dynastii Giedyminowiczów, wielki książę litewski, Jawnuta, pozostawił po sobie trzech synów – Szymona, Grzegorza i Michała. Pisali się oni Jawnutowiczami (ze starorus. na pismo łac.: Jewnutiewicz), z uwagi na funkcjonujące powszechnie w Wielkim Księstwie Litewskim nazwiska patronimiczne, czyli nazwiska utworzone na podstawie imienia ojca. Książę Szymon dostał się do niewoli krzyżackiej w 1390 roku i odtąd więcej nie pojawia się w źródłach historycznych, hest protoplastą Stepańskich. Michał, książę na Zasławiu, występował wod 1383 roku do 1399 roku, jest protoplastą Zasławskich i przodkiem Mścisławskich.

Drzewo genealogiczne 

Drzewo genealogiczne zostało sporządzone na podstawie prac Józefa Wolffa, Jana Tęgowskiego oraz Marka Minakowskiego.

Zobacz też 

 lista polskich rodów książęcych

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne